«Бартек-Победитель» () — польский немой чёрно-белый художественный фильм 1923 года, снятый режиссёром Эдвардом Пухальским по мотивам рассказа Генрика Сенкевича.

Премьера фильма состоялась 4 ноября 1923 года. Фильм сохранился частично, крупными фрагментами (1900 м).

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 1870 году. Крестьянин Бартек Словик мобилизован в прусскую армию и отправлен на фронт, где принимает участие во Франко-прусской войне. В ходе Битвы при Гравелоте он захватывает французское знамя и отличается необычайной храбростью. Генерал Штайнмец за отвагу и заслуги перед Пруссией лично награждает Бартека своим Железным крестом.

Бартек возвращается домой; он уверен, что его военные заслуги будут оценены прусскими властями. Однако за избиение учителя немецкого языка, который назвал его сына «польской свиньёй», суд приговорил его к трём месяцам тюремного заключения и крупному штрафу. Поскольку у Бартека нет денег, его ферма, уже имеющая большие долги, переходит под залог к немцу Юсту. Ферма Словика продается с аукциона. Бартек вместе с семьёй уезжает из деревни в поисках работы.

В ролях 
 Владислав Пытлясинский — Бартек Словик
 Евгения Засемпянка — Магда, жена Бартека
 Роман Желязовский — Генерал Штайнмец

Ссылки 
 Bartek zwycięzca
 Bartek zwycięzca

Фильмы Польши 1923 года
Немые фильмы Польши
Фильмы-драмы Польши
Утерянные фильмы
Исторические фильмы Польши
Экранизации рассказов
Экранизации произведений Генрика Сенкевича
Чёрно-белые фильмы Польши